Кёр-д’ален (Snchitsu'umshtsn, snčícuʔumšcn, Skitswish, Coeur d’Alene, Cœur d’Alène) — почти исчезнувший индейский язык, который принадлежит салишской языковой семье, на котором говорит народ кёр-д’ален, который проживает в резервации Кёр-д’ален на севере штата Айдахо в США. Ранее язык преподавался в средней школе. Также является внутреннесалишским языком, у которого по состоянию на 2014 год осталось всего два пожилых носителя, но у племени была разработана официальная программа по возрождению языка.

Орфография 
В данном разделе представлены три вида орфографии в таблице №1, доставляя интерпретации предыдущих научных работ. Примеры языка кёр-д’ален были взяты из работ Никодимуса и других, а также с сайта COLRC.

Примерный текст 
Ниже представлен примерный текст:

 Pipe'et at tch'masq'it,
 cha'qhaminchs aaya') schint iskwist,
 Che'kut'ich'ilchs aaya') lhe iitspu'us,
 Iine'kunmn che'k'u'lntm e tmikhu'lmkhw aats'aqhl at tch'masq'it.
 Chelhkuschilhshesh lha a'yya')tminmet aaqhi'wlh,
 Chel'u'wistsanqhilhm lhe khwelkhultet,
 Aats'aqhl tsanqhillhtmet lhe'plhkhwelkhult te'l chlipust,
 Chelhkusch'nshish te'l tse'nuk'ukune'm'n,
 Chelh'u'wisnichm lhe ch'est te'l chlipust.
 Cha'wu'nsh aats'aqhl.

Примечания: 
 Дифтонг lh обозначается как боковой l.
 ) обозначается как звук, похожий на арабское ha.
 ( обозначается как звук, похожий на арабское ayn.

Примечания

Ссылки 
 Кер-д’ален на Ethnologue
 Школа по изучению языка
 Сайт, посвящённый языку

Языки США
Салишские языки